Церемо́ния ( — благоговение, культовый обряд) — термин древнеримского происхождения; в римской религии обозначал культовый акт или обряд.

  — в общественной жизни внешние формы, символические действия и обрядности для разных случаев жизни; торжественное проведение мероприятия согласно церемониалу.
 Церемония (поведение) — принуждённость в поведении, жеманство, манерность.

Фильмы
 «Церемония» — фильм японского режиссёра Нагисы Осимы 1971 года.
 «Церемония» — американский фильм 1993 года.
 «Церемония» — фильм французского режиссёра Клода Шаброля 1995 года.

См. также

Примечания